Desiree van Lunteren, Nederlands voetballer
Hendrik van Lunteren, Nederlandse tuinarchitect en kweker
Joop van Lunteren, Nederlandse beeldhouwer
Samuel Adrianus van Lunteren (architect), Nederlandse architect
Samuel Adrianus van Lunteren (jurist), Nederlandse jurist, filosoof en NSB'er